Die einflussreichen Erzbischöfe von Krakau unterhielten im 17. und 18. Jahrhundert mehrere Paläste in Polen:

Bischofspalast Kielce
Bischofspalast Krakau in Krakau
Palast der Bischöfe von Krakau (Warschau)